

Astronomie 
 (7006) Folco, astéroïde.

Patronyme 

 Raymonde Folco (1940-), femme politique et linguiste canadienne ;
 Michel Folco (1943-), écrivain français ;
 Peter Folco (1953-), joueur canadien de hockey professionnel;
 Philippe Di Folco (1964-), écrivain et scénariste français.